Иеремия — католикос Кавказской Албанской церкви времён царя Асвагена (424? — 444?), наследовал католикосу Иоанну I.

В списке Моисея Каганкатваци Иеремия стоял на двенадцатом месте в списке католикосов, а Киракос Гандзакеци называл его и предшественника «епископами гуннов».

См. также 
 Список католикосов Албанской апостольской церкви

Примечания 

Церковные деятели Кавказской Албании
Церковные деятели V века
Персоналии Кавказской Албании V века